Ара́гви () может означать:
 Арагви — река в Грузии.
 «Арагви» — известный ресторан в Москве.
 «Арагви» — грузинский футбольный клуб из города Душети.
 Эриставство Арагви — феодальное владение в Грузии.